Garth Brooks in… The Life of Chris Gaines — студийный альбом американского кантри-музыканта Гарта Брукса, выпущенный 28 сентября 1999 года под именем альтер эго певца Chris Gaines, вымышленного австралийского рок-певца. Также диск известен под названием «Chris Gaines. Greatest Hits».
Первоначально, планировалось, что этот диск станет саундтреком для кинофильма The Lamb о разных периодах из жизни рок-звезды. Однако, из-за финансовых и прочих проблем фильм The Lamb так и не был снят. Сингл «Lost in You» стал единственным в карьере Гарта Брукса треком, попавшим в top-40 американского чарта Billboard Hot 100 (где поднялся до пятой позиции).

Список композиций 
 «That’s the Way I Remember It» (Tommy Sims, Tony Arata) — 4:29
 «Lost in You» (Gordon Kennedy, Wayne Kirkpatrick, Sims) — 3:05
 «Snow in July» (Kennedy, Kirkpatrick, Mike More, Andrew Logan) — 4:20
 «Driftin' Away» (Sims) — 4:56
 «Way of the Girl» (Kennedy) — 3:44
 «Unsigned Letter» (Kennedy, Kirkpatrick) — 4:17
 «It Don’t Matter to the Sun» (Kennedy, Kirkpatrick, Sims) — 4:21
 «Right Now» (Cheryl Wheeler, Chet Powers) — 3:24
 «Main Street» (Kennedy, Kirkpatrick, Trisha Yearwood) — 4:12
 «White Flag» (Kennedy, Kirkpatrick) — 4:43
 «Digging for Gold» (Kennedy, Kirkpatrick) — 5:08
 «Maybe» (Kennedy, Phil Madeira) — 5:11
 «My Love Tells Me So» (Kennedy, Kirkpatrick, Sims) — 4:33

Участники записи 
 Гарт Брукс — гитара, вокал

Позиции в чартах 
Альбом Garth Brooks in… The Life of Chris Gaines поднялся до второго места в американском основном хит-параде Billboard 200, а также достиг пятого места в канадском чарте Canadian Albums Chart. В ноябре 1999 года он был сертифицирован в 2-кратном платиновом статусе RIAA.

Еженедельные чарты

Синглы

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Гарта Брукса